

Biografia 
Ha iniziato a recitare in televisione ad appena 12 anni ed ha continuato recitando come guest star in molte serie televisive. Invece al cinema ha recitato in diversi film, soprattutto d'azione ma anche drammatici (come La leggenda del pianista sull'oceano in cui ha interpretato un macchinista).

Filmografia

Collegamenti esterni